Vortritt kann bedeuten:
 das Recht zur Vorfahrt im Straßenverkehr
 die protokollarische Rangordnung im Staat oder in der Diplomatie

Siehe auch